Hertrampf ist der Familienname folgender Personen:

 Anita Voigt-Hertrampf (* 1961), deutsche Malerin, Grafikerin und Objektkünstlerin, siehe Anita Voigt
 Dieter „Quaster“ Hertrampf (* 1944), Leadgitarrist und Sänger der Puhdys
 Doris Hertrampf (* 1948), deutsche Diplomatin
 Helmut Hertrampf (1911–2003), deutscher Maler
 Marina Ortrud Hertrampf (* 1976), deutsche Romanistin